De Coupe de la Ligue 2005/06 was de twaalfde editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 20 september 2005 en eindigde op 22 april 2006 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. AS Nancy versloeg OGC Nice met 2-1 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2006/07. Het was voor de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Nancy de Coupe de la Ligue won.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2005/06
Coupe de France 2005/06

2006
Bekervoetbal 2005/06